Kontakt (elektrotehnika), stanje koje nastaje dodirom dvaju vodiča
 Kontakt (roman), roman Carla Sagana.
 Kontakt (1997.) (Contact),  američka drama iz 1997 rađena je po istoimenom romanu